Kai Tak oder Kai-Tak steht für:

 Bahnhof Kai Tak, ein U-Bahnhof der Tuen-Ma-Linie des MTR-U-Bahnnetzes in Hongkong
 Flughafen Kai Tak, ein ehemaliger Innenstadtflughafen in Hongkong
 Kai Tak (Hongkong), ein Stadtteil des Kowloon City Districts in Hongkong
 Kai Tak Cruise Terminal, ein Terminal für Kreuzfahrtschiffe in Hongkong
 Kai Tak Development Area, ein Stadtentwicklungsgebiet auf dem ehemaligen Gelände des Kai-Tak-Flughafens in Hongkong
 Kai-Tak (Taifun), ein Taifun im Jahr 2012 auf den Philippinen, in China und in Vietnam